Seliște, precum și varianta sa articulată, Seliștea, reprezintă un toponimic frecvent al limbii române, putându-se referi la

 Localități din Bulgaria:
 Seliște, sat în comuna Blagoevgrad, regiunea Blagoevgrad;
 Localități și locuri din Republica Moldova:
 Seliște - sat din cadrul comunei Cazangic, raionul Leova;
 Seliște - localitate centru de comună în raionul Nisporeni;
 Seliște - localitate centru de comună în raionul Orhei;
 rezervația naturală Seliște în raionul Nisporeni;
 Localități din România:
 Seliște - localitate din județul Arad;
 Seliștea - localitate din județul Arad;
 Seliștea - localitate din județul Botoșani;
 Seliștea - localitate din județul Mehedinți;
 Seliștea Nouă - localitate din raionul Călărași.

Seliște este de asemenea și denumirea ucraineană pentru un tip de localitate rurală.

Vezi și 
 Selište
 Săliște (dezambiguizare)
 Selișteni (dezambiguizare)
 Siliștea (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume proprii
Localități omonime din Republica Moldova